Mackenrodt ist:
 eine Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz, siehe Mackenrodt.

Mackenrodt ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Mackenrodt (1859–1925), deutscher Gynäkologe
 Mark-Oliver Mackenrodt, deutscher Rechtswissenschaftler